Karabas/Carabas, personnage d'une parodie antique rapportée par Philon d'Alexandrie
 Marquis de Carabas, héros du Chat botté, de Charles Perrault
 Carabas, éditeur de bandes dessinées